Альбоин () — мужское имя. Известные носители:
 Альбоин — король лангобардов (560-е-572/573)
 Альбоин — герцог Сполето (757—758)
 Альбоин I делла Скала — сеньор Вероны (1304—1311)